Georges Lomalisa Monde est un homme politique de la République démocratique du Congo.

Il est nommé le 27 juin 2019 ministre des Mines, de l'Énergie et des Hydrocarbures par Louis-Marie Wale Lofungola.

Notes et références 

Ministre des Mines de la république démocratique du Congo
Ministre de l'Énergie de la république démocratique du Congo